Санта-Крус (провинция, Аргентина) — провинция Аргентины.
 Санта-Крус (провинция, Перу) — провинция Перу.